Джон Ловел (; примерно 1433 — 9 января 1465) — английский аристократ, 8-й барон Ловел из Тичмарша и de-jure 5-й барон Холланд с 1455 года, участник войн Алой и Белой розы. Отец Фрэнсиса Ловела, 1-го виконта Ловела.

Биография 
Джон Ловел был единственным сыном Уильяма Ловела, 7-го барона Ловела из Тичмарша, и Элис Дейнкур. В 1455 году, после смерти отца, он унаследовал семейные владения с главной резиденцией в Тичмарше (Нортгемптоншир) и титулы, став 8-м бароном Ловелом из Тичмарша и de-jure 5-м бароном Холландом. В качестве лорда его несколько раз вызывали в парламент в период с 9 октября 1459 года по 28 февраля 1463.

В войнах Алой и Белой розы Ловел сражался на стороне Ланкастеров. В начале 1460 года он получил от короля Генриха VI в награду за преданность должность главного лесничего Уичвудского леса в Нортгемптоншире. В июле 1460 года Ловел пытался вместе с баронами Хангерфордом и Скейлзом защитить Лондон от йоркистов, но потерпел неудачу; бароны укрылись в Тауэре и позже были вынуждены сдаться. Ловел умер в январе 1465 года. О последних годах его жизни почти ничего не известно.

Джон Ловел был женат на Джоан Бомонт, дочери Джона Бомонта, 1-го виконта Бомонта. В этом браке родились сын Фрэнсис (впоследствии 1-й виконт Ловел) и дочери Джоан и Фридесвида. Первая стала женой сэра Брайана Степлтона, вторая — женой сэра Эдуарда Норриса.

Вдова барона вышла замуж во второй раз — за сэра Уильяма Стэнли.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Ловел
Бароны Холланд
Бароны Англии XV века
Деятели Войны Алой и Белой розы
Ловелы